Hellmesberger ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Hellmesberger (1863–1940), österreichischer Cellist und Dirigent

 Maria Hellmesberger (1867–1940), österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Hellmesberger-Quartett